Bienvenue à Los Angeles est un film d'Alan Rudolph sorti en 1976 ;
 Bienvenue à Los Angeles est un épisode de la série télévisée Angel.